Oberwesterwaldbahn steht für:
 
 die Bahnstrecke Limburg–Altenkirchen
 den anschließenden Abschnitt Altenkirchen–Au der Bahnstrecke Engers–Au